Dohna kan syfta på:

 Dohna (ätt) - en ursprungligen tysk, senare även till Sverige invandrad adelsätt.
 Dohna (borg) - adelsättens stamgods, en borg i Sachsen
 Dohna (stad) - en stad i Sachsen, där borgen är belägen.